Die 6. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1989 in Jakarta, Indonesien im Senayan Istora statt. Folgend die Ergebnisse des Mixed der Badminton-Weltmeisterschaft 1989.

Vorrunde 
  Eishi Kibune / Hisako Mori –  Benny Lee / Linda Safarik-Tong: 15-4, 15-5
  Franck Panel / Sandra Dimbour –  Gustavo Salazar / Gloria Jiménez: 2:0
  Mike Bitten / Doris Piché –  Chang Wen-sung / Feng Mei-ying: 15-6, 15-1
  Kenny Middlemiss / Elinor Middlemiss –  Hans Sperre jr. / Marianne Wikdal: 2:0
  Philip Horne / Katrin Te Tai –  Mika Heinonen / Nina Koho: 2:0
  Anders Nielsen / Fiona Smith –  Jeliazko Valkov / Diana Filipova: 2:0
  Broddi Kristjánsson / Þórdís Edwald –  Mir Tahir Ishaq / Ghazala Wadood: 2:0
  Karl Knudsen / Erika Von Heiland –  Stéphane Renault / Elodie Mansuy: 2:0
  Guido Schänzler / Katrin Schmidt –  Tariq Farooq / Brigitte Langthaler: 17-14, 15-10
  Bobby Ertanto / Lilik Sudarwati –  Niroshan Wijekoon / Kaushalya Dissanayake: 15-6, 15-3
  Gordon Lang / Rhonda Cator –  Jacek Hankiewicz / Bożena Bąk: 15-10, 15-6
  Vitaliy Shmakov / Vlada Chernyavskaya –  John Goss / Chantal Jobin: 15-10, 15-5
  Shinji Matsuura / Kimiko Jinnai –  Anthony Gallagher / Anne Gibson: 15-3, 15-1
  Ahn Jae-chang / Lee Jung-mi –  Pratap Adhikari / Kalpana Rana Shrestha: 15-2, 15-1
  Shon Jin-hwan / Chun Sung-suk –  Jerzy Dołhan / Bożena Haracz: 2:0
  Yasumasa Tsujita / Yoko Koizumi –  Mirza Ali Yar Beg / Afshan Shakeel: 2:0
  Joko Mardianto / Dwi Elmyati –  Michael Scandolera / Tracey Small: 11-15, 15-8, 15-8
  Mike Butler / Johanne Falardeau –  Lasse Lindelöf / Ulrika von Pfaler: 15-7, 15-4
  Kevin Scott /  Diana Koleva –  Øyvind Berntsen / Ellen Berg: 8-15, 15-3, 15-11
  Kim Hak-kyun / Kim Ho-ja –  Chris Jogis / Linda French: 15-9, 15-9
  Takako Shinki / Hiroki Eto –  Pierre Pelupessy / Astrid van der Knaap: 2:0
  Graeme Robson / Toni Whittaker –  Janusz Czerwieniec / Elżbieta Grzybek: 15-6, 15-4
  Duminda Jayakody / Sriyani Deepika –  Stojan Ivantchev / Emilia Dimitrova: 15-8, 15-12
  Robert Liljequist / Kristiina Danskanen –  Geenesh Dussain / Cathy Foo Kune: 15-8, 15-7
  Aryono Miranat / Minarti Timur –  Igor Dmitriev /  Tatyana Litvinenko: 15-9, 15-11
  Penpanor Klangthamnium / Siripong Siripool –  Federico Valdez /  Meiling Okuno: 2:0
  Bryan Blanshard / Denyse Julien –  Shuji Matsuno / Harumi Kohara: 15-3, 15-8
  Paul Stevenson / Lisa Campbell –  Pascal Pak / Corinne Sonnet: 15-4, 15-2

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 Resultate

1989 Mixed
Weltmeisterschaft 1989
Weltmeisterschaft 1989/Mixed